Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Buchmayer e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Jim Thomas 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Grant Silcock /  Myles Wakefield (semifinali)
 Óscar Ortiz /  Nenad Zimonjić (semifinali)

 Thomas Buchmayer /  Thomas Strengberger (Campioni)
 Jeff Coetzee /  Jim Thomas (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 1998